Численность населения области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения

Демография 
Естественное движение за 1902 год: 7879 рождений (56,93 ‰), 4095 смертей(29,59 ‰), 3784 естественный прирост (27,34 ‰).

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
Абсолютное большинство населения (особенно в городах области) составляют русские. В северных районах проживает коренное население региона — эвенки.
 
Динамика национального состава населения области в 1959—2010 гг.:

Населённые пункты

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Амурская область